Příjmení Pekař, přechýleně Pekařová, nese více různých osobností:

 Jana Pekařová (1941–???) – česká a československá politička
 Josef Pekař (1870–1937) – přední český historik
 Matěj Pekař (* 2000) – český hokejový útočník
 Milan Pekař (* 1980) – český keramický designér, keramik a vysokoškolský učitel

Externí odkazy 
 

Česká příjmení